Асала́ Мустафа́ Насри́ (; варианты записи имени: Асалах, Aссала и Ассалах) — арабская певица, родилась 15 мая 1969 года в Дамаске (Сирия). С 2006 года гражданка Бахрейна.

Дискография

Альбомы 
 Asalah Performs Umm Kulthum.
 Erja' Laha (Return to Her).
 O’zorni (Forgive Me).
 Ghayar Awi (Great Jealousy).
 Al Mushtaka (The Complainer).
 Ya Sabra Yana (I Am Waiting) (1993).
 Taw’am Al Rouh (My Soul’s Twin) (1994).
 Ighdab (Anger) (1994).
 Wala Tessadda' (Don’t Believe It) (1995).
 Rahal (He Left) (1996).
 Albi Biyertahlak (My Heart is at Ease with You) (1998).
 Ya Magnoun (O Madman) (1999).
 Moshtaqah (I’m Missing You) (2001).
 Ya Akhi Es’al (Ask About Me) (2002).
 Yamin Allah/Haqiqat Waqe’i (I Swear/My Reality) (2001).
 Ad El Horouf (As much as the number of letters) (2003).
 Awgat (Times) (2004).
 Aadi (Ordinary) (2005).
 Hayati (My Life) (2006).
 Sawaha Galbi (My Heart Did It) (2007).

Синглы 
 Law Ta’rafou (If You Know) from Law Ta’rafou.**
 Ighdab (Get Angry) from Ighdab.
 Al Mushtaka (The Complainer) from Al Mushtaka.
 Alf Leila We Leila (One Thousand and One Nights) from Al Mushtaka.
 Ya Magnoun (O Madman) from Ya Magnoun.
 Ma Oultelish (Why Didn’t You Tell Me?) from Ya Magnoun.
 Moushta’a (I’m Missing You) from Moushta’a.
 E’tef Habibi (Have Mercy My Love) from Moushta’a.
 Mab’ash Ana (I Haven’t Lived Up to My Name if I Don’t) from Moushta’a.
 Leih El Ghorour (Why the Arrogance?) from Ya Akhi Es’al.
 Yamin Allah (I Swear) from Yamin Allah/Waqe’i
 Misheit Senin (I Walked for Years) from Ad El Horouf.
 Tassawar (Imagine) from Ad El Horouf.
 A’taz Bek (I Am Proud of You) from Ad El Horouf.
 Gemarhom Kellohom (You Are the Moon Among Them) from Awgat.
 Meta Ashoufek (When Will I See You?) from Awgat.
 Fein Habibi (Where is My Love?) from Aadi.
 Khalik Shiwaya (Stay) from Aadi.**
 Asfa (I’m Sorry) from Aadi.
 Aktar (More) from Hayati.
 Khaliha Ala Allah (Leave It In God’s Hands) [Ramadan Single].
 Jarhi Fel Hawa (My Injury in Love).**
 Allah Ya Omri Aleik (You’re Amazing).**
 Arod Leih (Why Reply?) from Hayati.
 Bein Eideik (In Your Hands) from Hayati.
 Alamtni (You Taught Me) from Hayati.**
 Hayati (My Life) from Hayati.
 Egrab Gerrib (The Closest of Friends) from Sawaha Galbi.**
 Sawaha Galbi (My Heart Did It) from Sawaha Galbi.**
 La Tekhaf (Don’t Be Afraid) from Sawaha Galbi.**

Ссылки 
 Официальный сайт Асалы Насри
 Альбомы Асалы Насри
 Асала Насри участвует в ТВ-шоу
 Сирийская певица Асала Насри в фильме о её жизни
 Асала Насри в поддержку сирийской революции запускает песню

Певцы и певицы Сирии
Музыканты по алфавиту